Хахаев — фамилия. Известные носители:
 Хахаев, Анатолий Диамидович (1937—2011) — доктор физико-математических наук, профессор ПетрГУ.
 Хахаев, Билал Насруллаевич (род. 1933) — доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники и Государственной премии Казахской ССР в области науки и техники.
 Хахаев, Иван Анатольевич — кандидат физико-математических наук, доцент СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
 Хахаев, Михаил Макарович (1942—2005) — главный архитектор Омской области (1977—2002), заслуженный архитектор России, лауреат премии Совета Министров России.
 Хахаев, Сергей Дмитриевич — сопредседатель Санкт-Петербургской благотворительной, историко-просветительской и правозащитной организации «Мемориал».